Butan ima v slovenščini več pomenov:
 Butan (država) ali
 butan (plin).